Feniks – album di Kasia Cerekwicka del 2006
 Feniks – singolo di Anna Asti del 2022
 Feniks – album di Anna Asti del 2022